Дзо́рдзи () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Дзордзи, Кристиан (род. 1972) — итальянский лыжник.